

Sigle
 Elapsed Movie Time – Usato da alcuni software multimediali per indicare il tempo trascorso
 Emergency Medical Technician – soccorritore nei paesi anglofoni
 Empresa Municipal de Transportes de Madrid – azienda di trasporto pubblico di Madrid
 Transizione epitelio-mesenchimale – la sigla vien dall'espressione inglese Epithelial–mesenchymal transition.

Codici 
 EMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Monte (California) (Stati Uniti)